Nacht van de Lange Messen kan verwijzen naar:
 Nacht van de Lange Messen, de gebeurtenissen in nazi-Duitsland in juni-juli 1934
 Nacht van de Lange Messen (Zwitserland), de nacht voorafgaand aan het verkiezen van de Bondsraad in Zwitserland